Turn to Stone – singolo degli Electric Light Orchestra del 1977, dall'album Out of the Blue
 Turn to Stone – EP dei Legs Diamond del 1986
 Turn to Stone – traccia dell'album Seventh Star dei Black Sabbath del 1986
 Turn to Stone – traccia dell'album Peepshow di Siouxsie and the Banshees del 1988
 Turn to Stone – traccia dell'album Magica dei Dio del 2000
 Turn to Stone – album dei Pentagram del 2002
 Turn to Stone – traccia dell'album IV dei Kick Axe del 2004
 Turn to Stone – traccia dell'album Out of Control delle Girls Aloud del 2008
 Turn to Stone – singolo di Ingrid Michaelson del 2009